Dies ist die Liste der Bahnhöfe der Metro Kopenhagen, der fahrerlosen U-Bahn der dänischen Hauptstadt Kopenhagen. Enthalten sind zuerst die Bahnhöfe, die sich im Betrieb finden. Danach folgt eine Liste der zukünftigen Bahnhöfe. Die Metro hat vier Linien: M1, M2, M3 und M4.

Bahnhöfe

Zukünftige Bahnhöfe

Weblinks

Einzelnachweise 

Metro Kopenhagen
Kopenhagen
!Liste